Ян Брожек (также Бросциус, Брозик, Бржоский или Броский; ; 1585—1652) — польский священник, астроном, , математик, педагог и медик (известен также под псевдонимами «Curzeloviensis» и «Curel»).

Биография 

Ян Брожек родился 1 ноября 1585 года в польском местечке  (ныне — на территории Свентокшиского воеводства). 

Окончив Краковскую Академию (ныне Ягеллонский университет), он в 1609 году получил степень доктора философии и стал преподавать в альма-матер математику и астрономию. Был сторонником и популяризатором наследия Николая Коперника; в сфере математики занимался теорией чисел () и геометрией.

В 1620 году отправился в Падуанский университет изучать медицину; и в 1624 году получил там степень доктора медицины.

Окончив обучение в Падуе Ян Брожек возвратился на родину и написал четыре брошюры в защиту Академии против притязаний иезуитов.

В 1636 году принял сан священника и стал доктором богословия, что дало ему сперва кафедру, а затем и ректорство в родной Академии.

Брожек отличался большими познаниями в различных научных сферах, что принесло ему большую известность среди учёных-современников. 

Ян Брожек умер 21 ноября 1652 года в городе Кракове (в Bronowice).

Избранная библиография 
 «Geodesia distantiarum» (1610),
 «Dissertatio astronomica» (1616),
 «Dissersatio de cometa Astrophili» (1619),
 «Dе dierum inaequalitate» (1619),
 «Arithmetica integrorum» (1620),
 «Apologja pierwsza kalendarz a rzymskiego powszechnego» (1641),
 «Apologia pro Aristotele et Euclide» (1652),
 «De numeris perfectis disceptatio» (1637),
 «Epistolae ad naturam ordinariam figurarum plenius intelligendum» (1615),
 «Peripatheticus Cracowiensis»,
 «De litterarum in Polonia vet ustate»,
 «Sermo in synodo Luceornensi» (1641 год).

Примечания 

Католические священники Польши
Выпускники Ягеллонского университета
Выпускники Падуанского университета
Ректоры Ягеллонского университета